Президентските избори в САЩ през 2016 г. са 58-те подред избори за президент на Съединените американски щати. Те се състоят на 8 ноември 2016 г. Изборите печели кандидатът на Републиканската партия – Доналд Тръмп.

Кандидати

Републиканска партия

Номинации

Други основни кандидати

Демократическа партия

Номинации

Други основни кандидати

Предизборна кампания

Изразходвани средства 
Преглед на използваните пари в кампанията, докладвани пред Федералната избирателна комисия (FEC):

Дебати

Резултати

Резултати по щати и окръзи на конгреса 
 Избирателни методи
 WTA – Победителят печели всичко
 CD – Окръг на конгреса★

Източници

Външни препратки 

 Президентският изборен процес от USA.gov, официален уеб портал на Федералното правителство на САЩ
 
 2016 Presidential Form 2 Filers  на Федералната избирателна комисия (FEC)

2016
Избори през 2016 година
2016 година в САЩ